

Musica 
 La primavera – cantata di Rachmaninov
 La primavera – singolo di Jovanotti del 2021
 La primavera – EP di Jovanotti del 2021

Altro 
La Primavera (o Il ritorno della primavera) – dipinto di William-Adolphe Bouguereau
La primavera – cartone animato delle Sinfonie allegre
 La Primavera – comune della Colombia

Pagine correlate 
Primavera (disambigua)